L'interjection et le nom commun hello signifient « , bonjour » en anglais, et parfois - de manière informelle - aussi en français.

Le nom propre Hello peut faire référence à :

Informatique 
 Hello world, un programme donné en exemple pour de très nombreux langages de programmation.
 La commande helo (avec un seul L) fait partie de la norme de messagerie SMTP (voir ).

Toponymes 
 Hello, un village du département et la commune urbaine de Gaoua dans la province du Poni et la région du Sud-Ouest au Burkina Faso.
 Hello-Bondo, un village du département et la commune urbaine de Gaoua dans la province du Poni et la région du Sud-Ouest au Burkina Faso.
 Hello-Gbakono, un village du département et la commune urbaine de Gaoua dans la province du Poni et la région du Sud-Ouest au Burkina Faso.

Patronymes 

 Charles Guillaume Hello (1787–1850), homme politique français ;
 Ernest Hello (1828–1885), écrivain mystique.

Entreprises 
 Hello (2004–2012), ancienne compagnie aérienne suisse charter.
 Le Golden Hello, prime de bienvenue pour le recrutement de cadres supérieurs aux États-Unis.

Culture

Bande dessinée 
 Hello Bédé, ancien journal belge de bande dessinée ;
 Say Hello to Black Jack, un manga.

Télévision 
 Hello Kitty, un personnage de fiction japonais.
 Hello Kitty, une chanson d'Avril Lavigne.

Musique

Groupe 
 Hello! Project, ensemble de groupes de chanteuses japonaises.

Album 
 Hello, I Must Be Going de Phil Collins, sorti en 1982 ;
 Hello Nasty des Beastie Boys, sorti en 1998 ;
 Hello, Good Friend de The Rocket Summer, sorti en 2005 ;
 Hello Everything de Squarepusher, sorti en 2006 ;
 Hello, le premier album pop du duo Karmin, sorti le .

Chanson 
 Hello, I Love You, est une chanson des Doors, parue en 1968 sur leur troisième  album,  ;
 Hello le soleil brille, chanson d'Annie Cordy ;
 Hello Zepp, musique du film Saw en 2004 ;
 Hello, chanson de Lionel Richie en 1984 ;
 Hello, chanson de Aya Ueto en 2003 ;
 Hello, chanson de Martin Solveig en 2010 ;
 Hello, chanson de Christina Aguilera en 2004 ;
 Hello, chanson des Mindless Behavior en 2011 ;
 Hello, chanson de Oasis en 1995 ;
 Hello, chanson du groupe de métal Evanescence en 2003 ;
 Hello, chanson de Yannick Noah ;
 Hello, chanson du DJ Quentin Mosimann Avec Amanda Wilson ;
 Hello, chanson de OMfG ;
 Hello, chanson d'Adele, sortie en 2015, qui totalise désormais plus de deux milliards de vues sur YouTube.
 Hello, single d'Ice Cube, sorti en 2000.

Presse 
 Hello!, revue britannique spécialisée dans l'actualité des célébrités et les histoires d'intérêt humain.

Voir aussi 
 

Patronyme breton
Homonymie de titre